— посёлок в Японии, находящийся в уезде Отокуни префектуры Киото.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хонсю в префектуре Киото региона Кансай. С ним граничат города Киото, Нагаокакё, Явата и посёлок Симамото.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается сосна, цветком — цветок сакуры, птицей — Cettia diphone.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Посёлки префектуры Киото